Городской округ Красноура́льск — муниципальное образование в Свердловской области России.

Административный центр — город Красноуральск.

С точки зрения административно-территориального устройства области, ГО Красноуральск находится в границах административно-территориальной единицы город Красноуральск (соответствует категории города областного подчинения).

География 

Город (городской округ) Красноуральск расположен в западной части Свердловской области. Он является самым южным муниципальным образованием Северного округа в составе области, будучи с трёх сторон окружённым землями Горнозаводского округа. Территория городского округа Красноуральск как муниципального образования полностью соответствует территории административно-территориальной единицы город Красноуральск. Площадь городского округа —1627,23 км², что составляет приблизительно 0,84% от общей площади Екатеринбуржья.

Административный центр — город Красноуральск — расположен в западной части городского округа. Он соединён подъездной дорогой с автомагистралью регионального значения  — Серовским трактом, а также промышленной железнодорожной веткой с линией Гороблагодатская — Серов. Западная граница округа проходит таким образом, что в границах городского округа проходят: участок упомянутой выше автодороги к югу от пересечения с железной дороги, участок железной дороги к северу от пересечения с автодорогой. В границах городского округа на основной железнодорожной ветке расположены разъезды Гаечное и Промежуток, а на промышленной ветке в городе Красноуральске расположена станция Медь.

Городской округ Красноуральск, которому соответствует административно-территориальная единица город Красноуральск, граничит:
 на севере — с Нижнетуринским городским округом, которому соответствует административно-территориальная единица город Нижняя Тура,
 на северо-востоке — с городским округом Верхотурский, которому соответствует Верхотурский район,
 на востоке — с Верхнесалдинским городским округом, которому соответствует Верхнесалдинский район,
 на юго-востоке — с городским округом Свободный, которому соответствует ЗАТО посёлок Свободный,
 на юге — с Горноуральским городским округом, которому соответствует Пригородный район,
 на западе — с Кушвинским городским округом и городским округом Верхняя Тура, которые вместе составляют административно-территориальную единицу город Кушва.

Водоёмы 

Через  городской округ Красноуральск с юго-запада на северо-восток протекает река Салда (приток Туры), вблизи самого города образуя Красноуральское водохранилище. Притоки Салды в границах округа (от верхнего течения к нижнему): Чёрная, Чернушка, Кушайка, Нива, Луковая, Большая Гаревка, Айва, Нюкса, Ягодная, Выя и множество мелких рек, также вбирающих в себя притоки. Кушайка протекает по югу города Красноуральска, а на севере по городу протекает река Ключевка, впадающая в Сорью — правый приток выше упомянутой Айвы.

На юге городского округа протекает река Тагил, принимая левый приток Ясьву. На западе — река Тура, принимающая мелкие притоки.

Земли городского округа Красноуральск имеют много болот: Айвинское, Каменское, Ленёвское, Листвяничное, Ольческое, Полуденское, Чирок, Шайтанское и множество других.

История

Красноуральский городской совет 

В 1934 году была образована Свердловская область. Кушвинский и Красноуральский районы было решено вновь объединить в один: Красноуральский с центром в Кушве. 21 января 1935 года район переименовали в Кушвинский. В 1938 году объединённый район был вновь разделён на два – Красноуральский и Кушвинский.

17 октября 1939 года Красноуральск был отнесён к категории городов областного подчинения. Красноуральский район был упразднён, а все его сельсоветы были включены в состав Кушвинского района.

16 марта 1944 года Смехуновский, Меженский и Никольский сельсоветы были перечислены из Кушвинского района в пригородную зону города Красноуральска.

21 января 1961 года в Смехуновском сельсовете зарегистрирован вновь возникший посёлок Дачный, а 14 мая 1962 года этот сельсовет переименован в Дачный сельсовет в связи с переносом центра сельсовета в этот посёлок.

1 февраля 1963 года городской Совет Красноуральска был подчинён Свердловскому областному (промышленному) Совету депутатов трудящихся. Красноуральскому горсовету были переданы в подчинение Меженский, Никольский и Дачный сельсоветы.

31 января 1964 года центр Меженского сельсовета перенесён из посёлка Бородинка в посёлок Чирок.

22 ноября 1966 года посёлок квартала № 22 переименован в Высокий.

17 марта 1971 года центр Никольского сельсовета перенесён из деревни Ясьвы в посёлок Высокий.

30 декабря 1976 года были упразднены посёлки Дачного сельсовета Разъезд 29 км ж.д. и Разъезд 32 км ж.д.

Весной 1978 года была упразднена деревня Салда Никольского сельсовета.

2 февраля 1987 года был упразднён Никольский сельсовет, а деревня Ясьва, посёлки Высокий и Никольский были переданы в административно-территориальное подчинение Красноуральского горсовета.

Муниципальное образование 
16 июня 1996 года по итогам местного референдума создано муниципальное образование город Красноуральск, включившее в себя Красноуральск и территории, подчинённые городской администрации. 10 ноября 1996 года муниципальное образование было включено в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года город Красноуфимск был наделён статусом городского округа.

С 1 января 2006 года муниципальное образование «город Красноуральск» переименовано в городской округ Красноуральск.

Население

Населённые пункты, административно-территориальное устройство 

В состав муниципального образования (городского округа) и административно-территориальной единицы (города) входят 10 населённых пунктов. До 1 октября 2017 года на уровне административно-территориального устройства сельские населённые пункты делились на сельсоветы и сельские населённые пункты, непосредственно входящие в город.

Административно-территориальное устройство до 1.10.2017

Населённые пункты 

В декабре 2015 года областным законом № 144-ОЗ был упразднён посёлок Промежуток.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа Красноуральск
 На сайте правительства Свердловской области
 На сайте «Геральдика Свердловской области»
 Городской информационный портал «Мой город Красноуральск»
 НСА / Справочник по административно-территориальному делению / Красноуральск

Городской округ Красноуральск